Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1982 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Wendy Turnbull et John Lloyd battent Cláudia Monteiro et Cássio Motta en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1982
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 1982
Tennis en mai 1982
Tennis en juin 1982